Алехандро Кариљо има више значења:

 Алехандро Кариљо, Аточа (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Алехандро Кариљо (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику